Juegos Olímpicos de Londres puede referirse a:
Juegos Olímpicos de Londres 1908, Juegos de la IV Olimpiada.
Juegos Olímpicos de Londres 1944, Juegos de la XIII Olimpiada (suspendidos por la II Guerra Mundial).
Juegos Olímpicos de Londres 1948, Juegos de la XIV Olimpiada.
Juegos Olímpicos de Londres 2012, Juegos de la XXX Olimpiada.